Marko Marović – calciatore serbo
 Milun Marović – cestista jugoslavo
 Slobodan Marović – ex calciatore serbo
 Svetozar Marović – politico montenegrino
 Uroš Marović – pallanuotista jugoslavo